In 1990 werd de 34ste editie van het Campeonato Brasileiro Série A gespeeld, de hoogste voetbalcompetitie in Brazilië. De competitie werd gespeeld van 18 augustus tot 13 december. Corinthians werd landskampioen.

Format
Er namen 20 teams deel aan het kampioenschap. In de eerste fase werden de clubs verdeeld over twee groepen van tien. De clubs uit groep A speelden tegen de clubs uit groep B. De twee groepswinnaars plaatsten zich voor de knock-outfase. In de tweede fase speelden de clubs tegen de clubs uit hun eigen groep, ook nu plaatste de winnaars zich voor de knock-outfase.

Na de twee fases plaatsten de vier beste clubs die niet groepswinnaar werden zich ook nog voor de knock-outfase.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Eerste fase

Groep A

Groep B

Totaalstand

Knock-outfase

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série A
Série A